Dâmbovița est le nom
 d'un județ de Roumanie
 d'une rivière de Roumanie